

Aeronautica
Boeing X-50 Dragonfly – UAV
A-37 Dragonfly – aereo della Cessna
de Havilland DH.90 Dragonfly – Aereo britannico
Dragonfly – elicottero della Westland

Astronautica 
Dragon 2 DragonFly – veicolo sperimentale costruito da SpaceX
Dragonfly – sonda spaziale per l'esplorazione di Titano

Cinema 
Dragonfly – film del 1976 diretto da Gilbert Cates
Il segno della libellula - Dragonfly (Dragonfly) – film del 2002 di Tom Shadyac

Fumetto 
Dragonfly – personaggio AC Comics
Dragonfly – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
La CIA sotto la pelle (Dragonfly) – romanzo di K.R. Dwyer (Dean Koontz) del 1975, Segretissimo n. 722

Musica 
Dragonfly – gruppo musicale croato
Dragonfly – album degli Strawbs del 1970
Dragonfly – album di Ziggy Marley del 2003
Dragonfly – canzone di Ziggy Marley del 2003
Dragonfly – album di Masami Okui del 2005
Dragonfly – DVD dei Mandragora Scream del 2007
 Dragonfly – canzone degli A-ha inclusa nell'album Lifelines (2002)
Dragonfly - canzone dei Soulline inclusa nell'album Screaming Eyes (2022)